Clemenskirche bzw. Clemenskapelle ist der Name zahlreicher Kirchen, die einem Patron namens Clemens gewidmet sind. Namensgeber kann Clemens von Rom oder Klemens Maria Hofbauer sein, seltener auch Clemens von Alexandria, Clemens von Metz oder ein weiterer gleichnamiger Heiliger. Folgende Bauwerke werden so bezeichnet:

Deutschland 
 Bergisch Gladbach: Pfarrkirche St. Clemens
 Berlin-Kreuzberg: Clemenskirche
 Biburg: Filialkirche St. Clemens
 Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf: St. Maria und Clemens
 Brehna: Doppelkirche St. Jakobus und St. Clemens
 Büsum: St. Clemens
 Dierdorf: Pfarrkirche St. Clemens
 Dogern: Pfarrkirche St. Clemens
 Dortmund: 
 Stadtteil Brackel: St. Clemens, römisch-katholisch
 Stadtteil Hombruch: Pfarrkirche St. Clemens, römisch-katholisch
 Drolshagen: St. Clemens
 Eisenach: Clemenskapelle
 Erftstadt-Herrig: Pfarrkirche St. Clemens
 Eschenlohe: Pfarrkirche St. Clemens
 Essen:
 Stadtteil Altendorf: St. Clemens Maria Hofbauer
 Stadtteil Werden: Clemenskirche (Ruine)
 Hannover: St. Clemens
 Haren (Ems)-Wesuwe: St. Clemens
 Hecklingen-Groß Börnecke: St. Clemens
 Heimbach: St. Clemens
 Holte-Lastrup: St. Clemens
 Inden: Pfarrkirche St. Clemens und St. Pankratius
 Kalkar-Wissel: Pfarrkirche St. Clemens
 Kerpen-Hemmersbach: Pfarrkirche St. Clemens
 Köln:
 Stadtteil Langel: Pfarrkirche St. Clemens
 Stadtteil Mülheim: St. Clemens
 Stadtteil Niehl: Pfarrkirche St. Clemens
 Kranzberg-Oberberghausen: Filialkirche St. Clemens
 Lippstadt: 
 Stadtteil Hellinghausen: Pfarrkirche St. Clemens
 Lübeck: St.-Clemens-Kirche (abgegangen)
 Marklohe: St. Clemens Romanus
 Mayen: St. Clemens
 Meitingen-Herbertshofen: Pfarrkirche St. Clemens
 Merzig-Menningen: Kapelle St. Clemens
 Moosham: Pfarrkirche St. Petrus und Klemens
 Münster:
 Clemenskirche
 Hiltrup: Pfarrkirche St. Clemens
 Hiltrup: Alte Clemenskirche
 Nebel (Amrum): Pfarrkirche St. Clemens
 Nettetal-Kaldenkirchen: Pfarrkirche St. Clemens
 Nideggen-Berg: Pfarrkirche St. Clemens
 Oberhausen (bei Neuburg/Donau): St. Clemens
 Oberhausen (Ruhrgebiet): Propsteikirche St. Clemens
 Olk: Kapelle St. Clemens
 Rheda: Pfarrkirche St. Clemens
 Schladen-Werla-Hornburg: St. Clemens
 Seedorf: St.-Clemens-St.-Katharinen-Kirche
 Solingen: Pfarrkirche St. Clemens
 Telgte: Propsteikirche St. Clemens
 Trechtingshausen: Clemenskapelle
 Trier-Ruwer: Pfarrkirche St. Clemens
 Trittenheim: Pfarrkirche St. Clemens
 Viersen-Süchteln: Pfarrkirche St. Clemens
 Weismain-Neudorf: Filialkirche St. Clemens

Frankreich 
 Arpajon, Département Essonne, Île-de-France: Pfarrkirche St-Clément
 Vionville, Département  Moselle: St-Clément

Italien 
 Castiglione a Casauria, Abruzzen: Abteikirche San Clemente a Casauria
 Rom: San Clemente
 Siena: Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi
 Notaresco, Abruzzen: San Clemente al Vomano
 Velletri: Kathedrale von Velletri

Niederlande 
 Nes (Ameland): Sint-Clemenskerk
 Brunssum: Sint-Clemenskerk (profaniert)

Österreich 
 Heiligenbrunn: Pfarrkirche St. Clemens
 Kappel am Krappfeld: Filialkirche St. Klementen am Krappfeld
 Frein an der Mürz

Polen 
 Ustroń: Clemenskirche

Spanien 
 Coll de Nargó, Provinz Lleida in Katalonien: Sant Climent
 Taüll, Provinz Lleida in Katalonien: Sant Climent

Schweden 
 Visby: St. Clemens (Ruine)

Tschechien 
 St. Klemens (Odolena Voda)
 Prager Neustadt: St. Clemens am Poříčí

Vereinigtes Königreich 
 St Clement’s Church (Dingwall)
 Liverpool: Church of St Clement
 London:
 St Clement Danes
 St Clement Eastcheap
 Knowlton: St Clement’s Church
 Ordsall: St Clement’s Church
 Oxford: St Clement’s Church
 Rodel: St Clement’s Church
 Romney Marsh: St Clement’s Church
 West Thurrock: St Clement’s Church

Siehe auch 
 Kliment-von-Ohrid-Kirche

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)